Mancaperro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Centaurea calcitrapa; o
 el nombre común de la planta Eryngium ilicifolium.